Филипови́це () — село в Польше в сельской гмине Кшешовице Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается долине Филипувка в 6 км от административного центра гмины города Кшешовице и в 29 км от административного центра воеводства города Краков. Село состоит из нескольких частей, имеющих собственные наименования: Блех, Паликувка, Пся-Гурка, Скала, Взгуже и Загрода.

Через село протекает ручей Филипувка.

История 
Первое упоминание о селе относится к 1340 году, когда упоминается солтыс по имени Филип, от которого село получило своё наименование. В ранний период своей истории село имел различные наименования: Филипп, Филипек (Filipp, Filipek). Также встречается немецкое наименование села — Филиппсдорф (Philippsdorf).

В XIX веке около села находилось производство по добыче вулканического красного туфа, который имел собственное наименование «Филиповецкий камень». В окрестностях села работали несколько шахт по добыче филиповецкого камня.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 2 058 человек.

Данные переписи 2013 года:

Социальная структура 
В селе действуют начальная школа имени Станислава Выспянского.

Известные жители и уроженцы 
 Магдалена Завадзкая (род. 1944) — польская актриса.

Достопримечательности 
 Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, построенная из филиповецкого камня;

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета